Пшехская — станица в Белореченском районе Краснодарского края России. Административный центр Пшехского сельского поселения.

География 
Станица расположена на левом берегу реки Пшеха в 11 км на юго-запад от Белореченска.

История 
Основана в 1862 году.
Станица входила в Майкопский отдел Кубанской области.

Население 

По данным Всероссийской переписи 2002 года в станице проживали русские (52,9 %), турки (12,4 %), армяне (4,9 %), а также украинцы, хемшилы и др.

Объекты культурного наследия 
 Атаманское правление, конец XIX в.;
 Церковь Рождества Богородицы, 1860-е годы;
 Мемориальный комплекс: братская могила 31 чоновца, погибшего от рук белогвардейцев, 1922 год; братская могила воинов-минометчиков батареи Горлова, 1942—1943 годы; могила неизвестного советского солдата, 1942—1943 годы, 1959 год; обелиск в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1959 год.

Примечания 

Населённые пункты Белореченского района